Ива́н Миха́йлович Павло́вич (а — ) — советский офицер, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, в годы Великой Отечественной войны — заместитель командира 399-й стрелковой Новозыбковской ордена Суворова 2-й степени дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (), полковник.

Биография 
И. М. Павлович родился а в деревне Старое Село ныне Мстиславского района Могилёвской области Белоруссии в семье крестьян. По национальности белорус. По окончании средней школы с 1915 года служил в русской армии.

В Красную Армию призван в 1919 году. Участник Гражданской войны. Член РКП(б)/ВКП(б) с 1919 года. Принимал участие в сражениях против войск генерала Мамонтова, панской Польши, банд Булак-Балаховича и Антонова.

В 1920 году окончил Высшие пехотные курсы, в 1928 — Высшую пограничную школу НКВД СССР, в 1938 — курсы усовершенствования командного состава НКВД СССР.

После Гражданской войны Павлович служит в пограничных войсках НКВД СССР, а с февраля 1943 года участник сражений на фронтах Великой Отечественной войны.

Особо отличился будущий Герой при освобождении Белоруссии. Занимая должность заместителя командира 399-й стрелковой Новозыбковской ордена Суворова 2-й степени дивизии полковник Павлович принимал непосредственное участие в боях по освобождению Гомельской, Могилёвской и Брестской областей Белоруссии.

В ночь на 19 июля 1944 года И. М. Павлович, находясь на наблюдательном пункте стрелкового полка в районе деревни Новинник Брестской области Белоруссии северо-западнее Бреста осуществлял руководство войсками по отражению массированной атаки пехоты и более шестидесяти танков противника. В этом бою погиб, но атака врага была подавлена. Похоронен в деревне Курашево Брестской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм полковнику Павловичу Ивану Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
 Орден Ленина.
 Орден Красного Знамени.
 Орден Суворова III степени.
 Орден Отечественной войны II степени.
 Орден Красной Звезды.
 Медали.

Память 
 Похоронен в деревне Курашево Брестской области Белоруссии.
 Именем Героя названы улицы в городах Хабаровск и Мстиславль.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Павлович Иван Михайлович.
 От Амура до рейхстага.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Брестской области